

Économie 
 L'ensemble des théories relatives à la notion de valeur économique.
 La théorie de la valeur marxiste : une théorie de l'école classique développée par David Ricardo et reprise par Karl Marx.

Philosophie 
Bonté